in samenstellingen:
Boissy-aux-Cailles, Seine-et-Marne 
Boissy-en-Drouais, Eure-et-Loir 
Boissy-Fresnoy, Oise
Boissy-Lamberville, Eure
Boissy-l'Aillerie,  Val-d'Oise 
Boissy-la-Rivière, Essonne
Boissy-le-Bois, Oise
Boissy-le-Châtel, Seine-et-Marne 
Boissy-le-Cutté, Essonne
Boissy-le-Repos, Marne
Boissy-le-Sec, Essonne
Boissy-lès-Perche, Eure-et-Loir
Boissy-Maugis, Orne
Boissy-Mauvoisin, Yvelines
Boissy-Saint-Léger, Val-de-Marne 
Boissy-sans-Avoir, Yvelines
Boissy-sous-Saint-Yon, Essonne